Le tournoi de tennis de Doha 2012 se déroule du 2 au . Il met aux prises le tenant du titre, Roger Federer, et le  mondial Rafael Nadal.

Faits marquants 
 Nikolay Davydenko, finaliste l'année précédente, est battu dès le premier tour par Roger Federer.
 Roger Federer, vainqueur de l'édition 2011, déclare forfait avant sa demi-finale contre Jo-Wilfried Tsonga en raison de douleurs au dos.
 Pour proposer de l'animation aux spectateurs du Court Central malgré le forfait de Roger Federer avant sa demi-finale contre Jo-Wilfried Tsonga, un match d'exhibition d'un set a été organisé entre ce dernier et le Suédois Stefan Edberg, âgé de 45 ans. Le Français s'est imposé 7-5 dans ce match sans enjeu, qui a toutefois proposé quelques échanges spectaculaires.
 Comme l'année précédente, Rafael Nadal est sorti en demi-finale, mais cette fois-ci par Gaël Monfils.
 Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi en deux manches 7-5 , 6-3 au terme d'un match intense et convivial entre les deux amis.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Doha
ATP 2012
Sport au Qatar en 2012
Tennis en janvier 2012